

Musica

Album 

 Tell Me Why – album in studio di Wynonna Judd del 1993

Canzoni e singoli 
Tell Me Why – singolo dei The Four Aces del 1951, inciso nello stesso anno anche da Eddie Fisher
 Tell Me Why – singolo dei The Belmonts del 1961
 Tell Me Why – traccia dell'album A Hard Day's Night dei The Beatles del 1964
 Tell Me Why / Blue River – singolo di Elvis Presley del 1965
 Tell Me Why – traccia dell'album 2 Years On dei Bee Gees del 1970
 Tell Me Why – traccia dell'album After the Gold Rush di Neil Young del 1970
 Tell Me Why / What More Could You Desire – singolo degli Earth and Fire del 1981
 Tell Me Why – traccia dell'album Against All Odds dei Quartz del 1983
 Tell Me Why / Take It or Leave It – singolo di Giorgia Fiorio del 1986 (Tell Me Why è la versione in inglese di Non mi avrai di Marcella Bella)
 Tell Me Why – traccia dell'album VI dei Circle Jerks del 1987
 Tell Me Why – singolo di Den Harrow del 1987
 Tell Me Why – singolo di Lorimeri del 1990
 Tell Me Why – traccia dell'album Let It Scream dei The Scream del 1991
 Tell Me Why – singolo dei Genesis del 1993
Tell Me Why – traccia dell'album Oz Factor degli Unwritten Law del 1996
 Tell Me Why – singolo di Prezioso feat. Marvin del 1999
 Tell Me Why – traccia dell'album Forever delle Spice Girls del 2000
 Tell Me Why – singolo di Paul van Dyk feat. Saint Etienne del 2000
 Tell Me Why – canzone rappresentante della Romania all'Eurovision Song Contest 2002
 Tell Me Why – singolo Will Smith feat. Mary J. Blige del 2005, dall'album Lost and Found
 Tell Me Why – singolo di Ewa Sonnet del 2005
 Tell Me Why – traccia dell'album My Republic dei Good Riddance del 2006
 Tell Me Why – singolo di Limahl del 2006
 Tell Me Why – singolo dei Supermode del 2006
 Tell Me Why – traccia dell'album Shut Up di LaFee del 2008
 Tell Me Why – traccia dell'album N dei Norther del 2008
 Tell Me Why – traccia dell'album When Angels & Serpents Dance dei P.O.D. del 2008
 Tell Me Why – traccia dell'album Misteries Of The World di MFSB (P) 1980
 Tell Me Why – traccia dell'album Yours Forever di Dana Winner 1999
 Tell Me Why – singolo di The Kid Laroi del 2020
«Tell me why»  – frase ricorrente nel ritornello della canzone I Want It That Way dei Backstreet Boys

 Altro 
 Tell Me Why''''' – videogioco del 2020 sviluppato da Dontnod Entertainment